Муніципаліте́т (, ), або ра́да (, ) — адміністративно-територіальна одиниця другого рівня в Португалії. Відповідає традиційному європейському повіту або радянському району. Підпорядковується округу. Станом на 2017 рік в країні нараховується 308 муніципалітетів. Вони називаються за іменем міст, що є муніципальними центрами.

Історія 
11 липня 1822 року згідно з королівським декретом в Португалії було створено 785 муніципалітетів і 4086 парафіяльних об'єднань. За адміністративною реформою Мозіню-да-Сілвейри муніципалітети отримали виборні органи управління — муніципальну раду () і мерів ().

Класифікація 
Залежно від чисельності населення  називаються:
 міжмуніципальні спільноти () — менше 150 тис. осіб
 міські спільноти () — понад 150 тис. осіб
 великі міські агломерації () — понад 350 тис. осіб

За округами

Список 
 1 — Права міського самоврядування.
 2 — Абревіатура

Примітки

Джерела 
 Oliveira, César de. História dos Municípios e do Poder Local. Lisboa:  Círculo de Leitores e Autores, 1995,

Посилання 

 Муніципалітети Португалії  

Муніципалітети Португалії
Португалія
Списки:Португалія